Jürgen Hildebrandt ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Hildebrandt (Handballspieler) (* 1948), deutscher Handballspieler und -trainer
 Jürgen Hildebrandt (Fußballspieler) (* 1950), deutscher Fußballspieler